Сергей Румянцев:
 Румянцев, Сергей Александрович (род. 1974) — российский учёный-медик.
 
 Румянцев, Сергей Владимирович (1903—1977) — протоиерей РПЦ, протоиерей, участник обновленческого раскола.
 Румянцев, Сергей Петрович (1755—1838) — русский дипломат, сенатор и меценат, последний граф Румянцев.
 Румянцев, Сергей Степанович (1906—1969) — советский партийный деятель.
 Румянцев, Сергей Сергеевич (1928—2013) — советский и российский художник.
 Сергей Румянцев (настоящее имя Димитр Митовский, 1896—1925) — болгарский поэт и политический деятель.